Die Ribera Alta del Ebro (dt. Oberes Ufer des Ebro) ist eine Comarca (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Aragonien in Spanien, welche am 1. Juli 2002 gegründet wurde. Sie liegt im Westen der Provinz Saragossa und hat auf einer Fläche von  km²  Einwohner (Stand ). Damit erreicht die Comarca eine Dichte von 64,79 Einwohnern pro Quadratkilometer. Ihre Hauptstadt ist Alagón.

Die Comarca grenzt im Norden an Cinco Villas, im Westen an die Comarca Campo de Borja, im Süden an Valdejalón und im Osten an die Comarca Saragossa.

Gemeinden 

Die Wirtschaft des Gebietes war ursprünglich von der Landwirtschaft, insbesondere vom Anbau von Gartenfrüchten, in den fruchtbaren Gebieten zwischen dem Ebro und seinem Zufluss Jalón geprägt. Seitdem General Motors 1982 in Figueruelas ein Opel-Werk errichtete, dominiert dieses nicht nur die Wirtschaft der Comarca, sondern ist allein und unter Einrechnung seiner Zulieferer größter Arbeitgeber Aragoniens.

Weblinks 

Comarca in der Provinz Saragossa
~Ribera Alta del Ebro